2 miejscowości w Polsce: 
 Lusławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn 
 Lusławice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów